Пановский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ребрихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Паново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1356 человек, в том числе 643 мужчины и 713 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1325 человек.

Состав поселения 
 Лесной (посёлок) — 
 Молодёжный (посёлок) — 
 Паново (разъезд) — 
 Паново (село, административный центр) —

Примечания 

Сельские поселения Ребрихинского района Алтайского края